Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Zeeland.

Borsele

Goes

Hulst

Kapelle

Middelburg

Noord-Beveland

Reimerswaal

Schouwen-Duiveland

Sluis

Terneuzen

Tholen

Veere

Vlissingen

Zeeland
Politiek in Zeeland